Vanishing Act (1986), een film uit 1986
Vanishing Act (ER), een aflevering van ER
Vanishing Act (Jodi Picoult), een boek van Jodi Picoult